Busby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Busby, Skottland, ort,

USA 

 Busby (ort i USA), Montana, Big Horn County, 

Robotskapade USAförgreningar